est une expression anglaise signifiant « secrets et mensonges ». Elle peut faire référence à :

Cinéma 

 , titre original de Secrets et Mensonges, film franco-britannique de Mike Leigh sorti en 1996.

Série télévisée 

 , série télévisée australienne diffusée du  au  sur  ;
 , série télévisée américaine diffusée depuis le  sur .